Noch (modelspoor) - Duits modelspoor-merk
 Noch (Nikolai Noskov) - single van de Russische zanger Nikolai Noskov
 Noch (Kino) - single van de Russische band Kino